Corps Gothia ist der Namensbestandteil folgender Studentenverbindungen: 
* Corps Gothia Innsbruck
 Corps Gothia Dresden (1888–1953); mit dem Corps Altsachsen Dresden fusioniert